Baroche steht für:
 La Baroche, politische Gemeinde im Distrikt Porrentruy des Kantons Jura in der Schweiz

Baroche ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Jules Baroche (1802–1870), französischer Staatsmann